Mike peut faire référence à :

Prénom

Pseudonyme 

 Fat Mike, de son vrai nom Michael Burkett, bassiste et chanteur principal du groupe de punk rock californien NOFX ;
 Mike, auteur français de bande dessinée.

Personnage de fiction  
 Mike, carlin de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Titres 

 , un film américain réalisé par Marshall Neilan sorti en 1926 ;
 Mike, un film réalisé par Lars Blumers sorti en 2011 ;
 Mike, une série télévisée créée par Max Boublil et Frédéric Hazan en 2018 ; 
 Magic Mike, une comédie dramatique américaine de Steven Soderbergh sortie en 2012.

Toponyme 

Mike, une commune hongroise du comitat de Somogy.

Autres 
 Le fleuve Mike est un cours d'eau dans l’île du Sud, en Nouvelle-Zélande ;
 Ivy Mike, une bombe thermonucléaire américaine (la plus puissante) tirée à titre de test en 1952 ;
 Mike le poulet sans tête, un animal qui est resté dix-huit mois vivant après que sa tête a été coupée ;
 Baehr v. Miike est une décision de la Cour suprême d'Hawaï, qui fait jurisprudence concernant le mariage homosexuel.
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom